El término Manuel Blanco, un nombre de persona, puede corresponder, en esta enciclopedia:

 a Manuel Blanco Ramos (1779 - 1845), un eclesiástico y botánico español;
 a Manuel Blanco Encalada (1790 - 1876), un almirante chileno;
 a Manuel Blanco Tobío (1919 - 1995), un periodista y escritor español;
 a Manuel Blanco Méndez (1943 - 1998), un escritor y periodista mexicano.